pro forma – wyrażenie
 ProForma – polski zespół wokalny

Zobacz też 
 Kwartet ProForma – polski zespół wykonujący muzykę z nurtu piosenki autorskiej